Castellón kan syfta på:

Geografi

Spanien 

 Castellón (provins), provins, Valencia, 
 Castellón de la Plana/Castelló de la Plana, kommun, Valencia, Província de Castelló, 
 Castellón de la Plana, Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar